Dit is een lijst van planetoïden 37001-37100. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (37001) - || 2000 TL29|| 3 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37002) - || 2000 TP29|| 3 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37003) - || 2000 TF35|| 6 oktober 2000 || LONEOS
|-
| (37004) - || 2000 TN36|| 6 oktober 2000 || LONEOS
|-
| (37005) - || 2000 TO37|| 1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37006) - || 2000 TS37|| 1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37007) - || 2000 TY37|| 1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37008) - || 2000 TB38|| 1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37009) - || 2000 TC41|| 1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37010) - || 2000 TW42|| 1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37011) - || 2000 TZ48|| 1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37012) - || 2000 TP51|| 1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37013) - || 2000 TA54|| 1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37014) - || 2000 TW55|| 1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37015) - || 2000 TY55|| 1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37016) - || 2000 TE57|| 2 oktober 2000 || LONEOS
|-
| (37017) - || 2000 TG57|| 2 oktober 2000 || LONEOS
|-
| (37018) - || 2000 TE60|| 2 oktober 2000 || LONEOS
|-
| (37019) - || 2000 TA61|| 2 oktober 2000 || LONEOS
|-
| (37020) - || 2000 TE68|| 6 oktober 2000 || LONEOS
|-
| (37021) - || 2000 UB1 || 21 oktober 2000 || K. Korlević
|-
| (37022) Robertovittori || 2000 UT1|| 22 oktober 2000 || F. Manca, G. Ventre
|-
| (37023) - || 2000 UD2 || 22 oktober 2000 || K. Korlević
|-
| (37024) - || 2000 UM5 || 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37025) - || 2000 US5 || 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37026) - || 2000 UF6 || 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37027) - || 2000 UO6 || 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37028) - || 2000 UR6 || 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37029) - || 2000 UZ6 || 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37030) - || 2000 UB7 || 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37031) - || 2000 UD8 || 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37032) - || 2000 UL8 || 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37033) - || 2000 UX8 || 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37034) - || 2000 UC9 || 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37035) - || 2000 UQ10|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37036) - || 2000 UA20|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37037) - || 2000 UK21|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37038) - || 2000 UN21|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37039) - || 2000 UX21|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37040) - || 2000 UP22|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37041) - || 2000 UZ22|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37042) - || 2000 UN25|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37043) - || 2000 US26|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37044) Papymarcel || 2000 UE9|| 27 oktober 2000 || J.-C. Merlin
|-
| (37045) - || 2000 UG34|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37046) - || 2000 UP35|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37047) - || 2000 UU35|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37048) - || 2000 UZ36|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37049) - || 2000 UC38|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37050) - || 2000 UW38|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37051) - || 2000 UH39|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37052) - || 2000 UO39|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37053) - || 2000 UQ39|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37054) - || 2000 UD40|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37055) - || 2000 UT40|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37056) - || 2000 UD42|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37057) - || 2000 UN42|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37058) - || 2000 US42|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37059) - || 2000 UO43|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37060) - || 2000 UK45|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37061) - || 2000 UL45|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37062) - || 2000 UR45|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37063) - || 2000 UX45|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37064) - || 2000 UO48|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37065) - || 2000 UT48|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37066) - || 2000 UJ49|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37067) - || 2000 UW49|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37068) - || 2000 UZ49|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37069) - || 2000 UC50|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37070) - || 2000 UT51|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37071) - || 2000 UY51|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37072) - || 2000 UF52|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37073) - || 2000 UH53|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37074) - || 2000 UV53|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37075) - || 2000 UC54|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37076) - || 2000 UK54|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37077) - || 2000 UK55|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37078) - || 2000 UZ57|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37079) - || 2000 UM58|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37080) - || 2000 US58|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37081) - || 2000 UW59|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37082) - || 2000 UH60|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37083) - || 2000 UK60|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37084) - || 2000 UD61|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37085) - || 2000 UO63|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37086) - || 2000 UU63|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37087) - || 2000 UN67|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37088) - || 2000 UE70|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37089) - || 2000 UQ71|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37090) - || 2000 UB72|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37091) - || 2000 UK72|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37092) - || 2000 UG78|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37093) - || 2000 UE86|| 31 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37094) - || 2000 UD87|| 31 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37095) - || 2000 UR89|| 31 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37096) - || 2000 UY89|| 31 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37097) - || 2000 UM90|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37098) - || 2000 UL94|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37099) - || 2000 UM94|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (37100) - || 2000 UH96|| 25 oktober 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten